Mogán – comune spagnolo
 Lago di Mogan – lago della Turchia
 Monte Mogan – montagna della Cina